Абенхибре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 30,8 км². Население — 932 человека (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio web no oficial 
 Abengibre en la web de la Diputación
 Weblog de Clara 

Муниципалитеты Альбасете